La classe Victoria peut faire référence à ces deux classes de navires:
 la , une classe de cuirassés de type Pré-Dreadnought construite pour la Royal Navy peu avant la fin du ;
 la , ou classe Upholder, une classe de sous-marins construite dans les années 1980 pour la Royal Navy, et actuellement en service dans la Marine royale canadienne.